Amour toujours, le troisième album studio de la chanteuse Lio sorti en 1983 ;
 Amour toujours, le treizième album studio d'Amanda Lear sorti en France en 2008.